Sigatschow ist der Familienname folgender Personen:

 Dawid Sigatschow (* 1989), russischer Rennfahrer
 Dmitri Sigatschow (* 1960), russisches ehemaliges KGB- und Sektenmitglied sowie Terrorist